Affligem peut désigner :
 Affligem, une commune belge de la province du Brabant flamand ;
 Affligem, une bière brassée dans le village d'Opwijk.

Voir aussi 
 Abbaye d'Affligem, abbaye située à Affligem en Belgique.
 Abbaye d'Affligem, fromage belge.
 Brasserie Affligem BDS, brasserie belge située à Opwijk.
 Maître de l'Abbaye d'Affligem, peintre ayant réalisé (vers 1493-1508) un polyptyque ayant appartenu à l'abbaye d'Affligem.